Kątski ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Kątski (1816–1899), polnischer Klaviervirtuose und Komponist
 Apolinary Kątski (1825–1879), polnischer Violinist, Komponist und Pädagoge
 Karol Kątski (1815–1867), polnischer Pianist, Musikpädagoge und Komponist
 Stanisław Kątski (1820–1892), polnischer Pianist und Komponist